Plaza Aníbal Pinto puede referirse a:
Plaza Aníbal Pinto de Los Ángeles
Plaza Aníbal Pinto, plaza de armas de Temuco, Chile.
Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, Chile.